Каро́л Хо́вальд (, ) — швейцарская кёрлингистка.

В составе женской сборной Швейцарии участница , чемпионатов  (четырёхкратные чемпионы) и  (чемпионы в 2014). В составе смешанной сборной Швейцарии участница .

Играет на позиции первого.

Достижения 
 : золото (, , , , ).
 : золото (), серебро ().
 : золото (, ), серебро (, ), бронза (, ).
 : золото (), серебро ().
 : золото (), бронза ().

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Примечания

Ссылки 
 
 Carole Howald - Досье - Кёрлинг - Eurosport

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Швейцарии
Чемпионы мира по кёрлингу
Чемпионы Европы по кёрлингу
Чемпионы Швейцарии по кёрлингу
Кёрлингисты на зимних Олимпийских играх 2022 года